Piolho-verde (ou as variantes afídio-verde, afídeo-verde ou pulgão-verde) é a designação comum de diversas espécies de afídios:

 Capitophorus fragaefolii
 Piolho-verde-da-macieira:
 Aphis mali ou Aphis pomi;
 Piolho-verde-do-pessegeiro:
 Hyalopterus arundinis ou Myzus persicae
 Piolho-verde-dos-citrinos:
 Aphis spiraecola
 Piolho-verde-do-milho:
 Rhopalosiphum maidis
 Piolho-verde-da-ameixeira:
 Brachycaudus helichrysi
 Piolho-verde-da-batata ou piolho-das-solanáceas:
 Macrosiphum euphorbiae
 Piolho-verde-dos-cereais:
 Rhopalosiphum graminum
 Schizaphis graminum
 Piolho-verde-da-roseira:
 Capitophorus rosarum

Desambiguação